«Век Адалин» () — американское романтическое фэнтези режиссёра Ли Толанда Кригера с Блэйк Лайвли в заглавной роли. Премьера в России состоялась 21 мая 2015 года. Слоган фильма: «».

Сюжет 
Адалин Боуман — столетняя молодая женщина 1908 года рождения. После автокатастрофы и поражения молнией в 1937 году она перестала стареть. Первые десять лет после аварии проходят благополучно — какая женщина в сорок не хочет выглядеть как в тридцать, но затем из-за явного расхождения внешности и паспортного возраста начались проблемы. И когда в период "охоты на ведьм" власти заметили подозрительный случай, Адалин не захотела стать вечным объектом исследований и вынуждена бежать и начать образ жизни шпиона. Она каждые десять лет меняет личность, документы, работу и окружение. Неизменными спутниками для неё остаются только стареющая дочь, подруга — слепая пианистка, не знающая возраста Адалин, и десятая по счёту собака одной и той же породы.

Имея внешность и энергию молодой красавицы, нестареющий ум и мудрость пожилой женщины, Адалин строит успешные бизнесы и карьеры, изучает языки и заводит блестящие романы. Но нигде и ни с кем она не может оставаться дольше нескольких лет, снова и снова Адалин сбегает, чтобы появиться в новом месте и с новым именем. Вот уже более полувека продолжается её марафон.

На праздновании Нового года Адалин встречает симпатичного молодого человека по имени Эллис, ради которого ей хочется перестать убегать. Адалин соглашается на предложение Эллиса о встрече, но после неё понимает, что не сможет быть с ним, не раскрыв своей тайны. И решает вновь исчезнуть.

По возвращении домой Адалин ждут печальные новости: её собака безнадёжно больна, её приходится усыпить. Женщина очень горюет о потере четвероного друга, о разрыве с мужчиной и о невозможности состариться. Она едет к дочери, которая убеждает мать перестать убегать. Адалин звонит Эллису, чтобы извиниться, и тот прощает её. Он приглашает молодую женщину в дом своих родителей, чтобы познакомить с семьёй.

По приезде на место Адалин встречает свою прошлую любовь — Уильяма, отца Эллиса, которому представляется дочерью Адалин. Она понимает, что Уильям всю жизнь любил её, несмотря на то, что она разбила ему сердце своим исчезновением. Увидев шрам на руке Адалин, который он сам зашил, Уильям догадался, что перед ним та самая женщина, которую он любил. Уильям пытается убедить её, что бежать не имеет смысла и ради Эллиса она должна перестать бояться.

Но Адалин не слушает его. Она собирает вещи, оставляет прощальную записку Эллису и уезжает. Однако по дороге понимает, что влюблена в Эллиса и хочет вернуться. Она звонит дочери и сообщает, что больше не будет убегать. Адалин поворачивает обратно, но в её машину врезается грузовик, и она улетает в кювет. Адалин, выброшенная из авто, теряет сознание. Проезжающий мимо места аварии Эллис видит знакомый автомобиль и выбегает, чтобы выяснить, что с Адалин. Сердце женщины останавливается, но парамедики при помощи дефибриллятора снова запускают его. В больнице Адалин признаётся Эллису в любви и рассказывает историю своей жизни.

В конце фильма у Адалин новая жизнь с Эллисом, дочерью и новым питомцем. Она смотрится в зеркало, замечает у себя первый седой волос и не знает, огорчаться этому или радоваться. На вопрос Эллиса: «Адалин, всё хорошо?», она отвечает: «Да, прекрасно».

В ролях

Создание 
12 мая 2010 года было объявлено, что «Age of Adaline» будет софинансироваться и совместно продюсироваться Lakeshore Entertainment и Sidney Kimmel Entertainment. Salvador Paskowitz и Дж. Миллс Гудлоу написал сценарий
. Sierra/Affinity получили международные права, в то время как продюсерами фильма стали Стив Голин, Аликс Мэдиган, Том Розенберг и Гэри Луккези (Gary Lucchesi). 20 июля 2010 года сообщалось, что режиссёром фильма выбран Энди Теннант. 31 октября 2010 года компания Summit Entertainment купила права на распространение в США фильма, съёмки которого должны были начаться в марте 2011-го, а выход на экраны ожидался в начале 2012 года. 22 февраля 2011 года в СМИ появилась информация о переговорах, которые ведёт Габриэле Муччино, изъявляя готовность снимать картину в качестве режиссёра-постановщика вместо  Теннанта и предлагая сменить её название с «Age of Adaline» (что можно перевести как «Возраст Адалин», «Эпоха Адалин» или «Век Адалин») на просто «Adaline». Затем, 14 мая 2012 года, было объявлено, что режиссёром-постановщиком станет испанка Изабель Куаксет (Isabel Coixet). А 16 октября 2013 года в масс-медиа опубликовали сообщение, что фактическим режиссёром фильм был Ли Толанд Тригер, которому продюсер Дэн Коуэн показал сценарий на общем собрании в 2009 году.

Кастинг 
На роль нестареющей Адалин, как утверждалось в прессе 12 мая 2010 года, приглашена Кэтрин Хайгл, а дочь заглавной героини, как сообщалось 12 ноября того же года, сыграет Анджела Лэнсбари. 15 ноября Хайгл отошла от производства картины, и ходили слухи, будто она уволена Lakeshore, что, однако, обе стороны отрицали. Позднее Хайгл объявила, что её уход связан с недавним прибавлением в семействе (они с мужем удочерили девочку). 15 августа 2011 года американский новостной вебсайт TheWrap сообщил, что ведущая роль была предложена Натали Портман, но та 25 августа заявила американскому еженедельнику Entertainment Weekly, что отказалась от этого предложения.

16 октября 2013 года на ведущие роли были окончательно выбраны Блэйк Лайвли и Эллен Бёрстин. 15 января 2014-го к актёрскому составу присоединился Харрисон Форд, а 11 февраля 2014 года — Михиль Хёйсман на роли соответственно Уильяма и Эллиса. Съёмки фильма должны был начаться в марте того же года.

Съёмки 
Съёмки фильма начались 10 марта 2014 года в Ванкувере и продолжались до 5 мая. 11 марта 2014 года начались съёмки в Hotel Vancouver. Фильмы «Джентльмены предпочитают блондинок» и «Как выйти замуж за миллионера» послужили вдохновением для цветового тона и насыщенности периода.

Музыка 
В то время как композитор Роб Симонсен записал музыку к фильму, Lana Del Rey внесла песню под названием «Life Is Beautiful», которая представлена в трейлере картины, но не включена в саундтрек.

Критика 
Фильм получил смешанные оценки критиков. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 54% на основе 138 рецензий с высоким баллом 5,5 из 10. На сайте Metacritic фильм получил оценку 51 из 100, что соответствует статусу «смешанные или средние отзывы».

Примечания

Ссылки 
 Трейлер фильма
  
  
  
 

Фильмы США 2015 года
Фильмы на английском языке
Фильмы-мелодрамы США
Фильмы США в жанре фэнтези
Фильмы Lionsgate Films
Фильмы Lakeshore Entertainment